Lešje je lahko:
 Lešje, Majšperk (Slovenija)
 Dvorec Lešje (Slovenija)
 Lešje, Škofja vas (Slovenija)  
 Lešje, Vojnik (Slovenija)  
 Lešje, Paraćin (Srbija)